До́ннелли — фамилия. Известные носители:
 Доннелли, Алтон Стюарт (1920—2007) — американский историк, переводчик, автор научных трудов по истории России.
 Доннелли, Деклан — британский музыкант, участник дуэта Ant&Dec.
 Доннелли, Джим (род. 1946) — шотландский профессиональный игрок в снукер.
 Доннелли, Джек (род. 1986) — английский актёр.
 Доннелли, Джо (род. 1955) — американский политик.
 Доннелли, Джон (1905—1986) — канадский гребной рулевой.
 Доннелли, Игнатиус (1831—1901) — американский политик-популист, также писатель, оккультист, атлантолог.
 Доннелли, Лора (род. 1982) — североирландская актриса.
 
 Доннелли, Меган (род. 1964) — американская хоккеистка на траве.
 Доннелли, Мэг (род. 2000) — американская актриса.
 
 Доннелли, Стивен (род. 1988) — ирландский боксёр.
 Доннелли, Тони (1886—1947) — английский футболист, выступавший на позиции защитника.

Составные фамилии 
 Блэк-Доннелли, Патрисия (1972—1991) — доброволец Временной Ирландской республиканской армии.

Топоним 
 Доннелли — город в округе Стивенс, штат Миннесота, США.
 Доннелли — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.
 Доннелли — тауншип в округе Стивенс, Миннесота, США.

См. также 
 «Братья Доннелли» — американский телесериал.